Elizabeth Keifer – attrice statunitense
 J. Warren Keifer – politico statunitense
 Katsy Keifer – giocatore statunitense di baseball
 Tom Keifer – cantante e chitarrista statunitense